1 miejscowość w Polsce:
 Rzęśnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
1 historyczna miejscowość w Polsce:
 Rzęśnica – nieistniejąca wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów